Enrique Granados (1867–1916) spanyol zeneszerző, zongoraművész
 Enrique Granados (1898–1953) spanyol vízilabdázó, olimpikon, az előbbi fia
 Enrique Granados (1934–2018) spanyol úszó, olimpikon, az előbbi fia